Quintetto per archi n. 2 di Johannes Brahms
 Quintetto per archi n. 2 di Louis Spohr